PLA2R1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 463 амінокислот, а молекулярна маса — 168 600.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ендоцитоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Білкові рецептори